Самый ценный игрок чемпионата Европы по баскетболу (MVP, ) — титул присуждаемый самому ценному игроку чемпионата Европы по итогам турнира. Впервые звание самого ценного игрока Евробаскета было присуждено Рафаэлю Мартину по итогам чемпионата Европы 1935 года. 

Крешимир Чосич (1971 и 1975) и Пау Газоль (2009 и 2015) по два раза становились обладателями титула самого ценного игрока чемпионатов Европы.

Список обладателей приза

Примечания

Ссылки 
Основные
 FIBA Europe Official Web Page
 FIBA EuroBasket

Чемпионаты Европы по баскетболу
Баскетбольные награды